Kirk Jones (acteur) a.k.a. "Sticky Fingaz", Amerikaans acteur en rapper.
 Kirk Jones (filmmaker), Brits filmregisseur en scriptschrijver.